Maco (Davao de Oro), een gemeente in de Filipijnse provincie Compostela Valley;
 Maco (Handcleaner), industriële handreiniger van Macoproducts bv;
 Maco (motorfiets), een historisch motormerk.
 Maco (filmleverancier) - Duits bedrijf, leverancier van filmrollen
 Maco (speelgoedbedrijf) - Amerikaans speelgoedbedrijf
 MACO (Star Trek), een fictieve militaire organisatie binnen Star Trek
 Mayer & Co Beschläge GmbH, afgekort tot MACO, is een Oostenrijkse producent van raam- en deurbeslag.

Zie ook 
 Mako